kiloniuton (kN) – jednostka siły
 węzeł (kn, kt lub kts) – jednostka prędkości, równa jednej mili morskiej na godzinę.
 kuna – waluta Chorwacji
 język kannada
 kn – dwuznak
 
 KN – popularny skrót nazwy ustawy Karta Nauczyciela